Il singolare del torneo di tennis 130 years of IOPS 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Margarita Gasparjan che ha battuto in finale Çağla Büyükakçay 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Marta Sirotkina (primo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (finale)

 Veronika Kapšaj (secondo turno)
 Iryna Burjačok (secondo turno)
 Tadeja Majerič (secondo turno)
 Pemra Özgen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

130 years of IOPS 2012